Erlenbach ist ein Ortsname

in Deutschland:
 Baden-Württemberg
 Erlenbach (Landkreis Heilbronn), Gemeinde im Landkreis Heilbronn
 Erlenbach (Fichtenberg), Wohnplatz der Gemeinde Fichtenberg im Landkreis Schwäbisch Hall
 Erlenbach Ortsteil von Ötisheim im Enzkreis
 Erlenbach (Ravenstein), Stadtteil von Ravenstein im Neckar-Odenwald-Kreis
 Bayern
 Erlenbach am Main, Stadt im Landkreis Miltenberg
 Erlenbach (Blankenbach), Ortsteil der Gemeinde Blankenbach im Landkreis Aschaffenburg
 Erlenbach bei Marktheidenfeld, Gemeinde im Landkreis Main-Spessart
 Erlenbach (Karlstadt), Weiler des Stadtteils Wiesenfeld im Landkreis Main-Spessart
 Hessen
 Erlenbach (Erbach), Stadtteil von Erbach im Odenwaldkreis
 Erlenbach (Fürth im Odenwald), Ortsteil von Fürth (Odenwald) im Kreis Bergstraße
 Frankfurt-Nieder-Erlenbach, Stadtteil von Frankfurt am Main
 Ober-Erlenbach, Stadtteil von Bad Homburg vor der Höhe im Hochtaunuskreis
 Nordrhein-Westfalen
 Erlenbach (Radevormwald), Ortsteil von Radevormwald im Oberbergischer Kreis
 Erlenbach, ehemalige Honschaft von Eitorf im Rhein-Sieg-Kreis
 Rheinland-Pfalz
 Erlenbach bei Dahn, Gemeinde im Landkreis Südwestpfalz
 Erlenbach bei Kandel, Gemeinde im Landkreis Germersheim
 Erlenbach (Elmstein), Wohnplatz der Gemeinde Elmstein im Landkreis Bad Dürkheim
 Erlenbach (Hetzerath), Ortsteil der Gemeinde Hetzerath (Eifel) im Landkreis Bernkastel-Wittlich
 Erlenbach (Kaiserslautern), Stadtteil von Kaiserslautern

in Österreich:
 Erlenbach (Gemeinde Groß Gerungs), Rotte der Gemeinde Groß Gerungs im Bezirk Zwettl, Niederösterreich

in der Schweiz:
 Erlenbach im Simmental, Gemeinde im Kanton Bern
 Erlenbach ZH, Gemeinde im Kanton Zürich

in Frankreich:
 Erlenbach, deutscher Name (verwendet bis 1867 oder 1918) der Gemeinde Albé im Département Bas-Rhin in der Region Elsass

Erlenbach ist ein Gewässername:

 Erlenbach (Ahlersbach), linker Zufluss des Ahlersbachs im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Erlenbach (Aisch) – zwei Zuflüsse der Aisch in Bayern; flussabwärts:
 Erlenbach (Aisch), linker Zufluss im Stadtteil Medbach, Höchstadt an der Aisch, Landkreis Erlangen-Höchstadt
 Trailsdorfer Erlenbach, linker Zufluss in Hallerndorf, Gemeinde Hallerndorf, Landkreis Forchheim, Bayern
 Erlenbach (Anlauter), linker Zufluss der Anlauter bei Nennslingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Erlenbach (Berf), linker Zufluss der Berf im Vogelsbergkreis, Hessen
 Erlenbach (Bever), Zufluss der Bever bei Radevormwald, Nordrhein-Westfalen
 Erlenbach (Beverbach), Zufluss des Beverbachs, Nordrhein-Westfalen
 Erlenbach (Donau) oder Erlbach, linker Zufluss der Donau bei Erbach (Donau), Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Erlenbach (Einstettinger Bach), linker Oberlauf des Einstettinger Bachs (zur Isen) bei Steeg, Markt Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Erlenbach (Elsenz), linker Zufluss der Elsenz zwischen Sinsheim und dessen Stadtteil Hoffenheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Erlenbach (Enz), linker Zufluss der Enz in Mühlacker, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Erlenbach (Eschbach), linker Zufluss des Eschbachs (zur Stockacher Aach) bei Mainwangen, Gemeinde Mühlingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Erlenbach (Eschentaler Bach), linker Zufluss des Eschentaler Bachs bei Reisachshof, Gemeinde Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Erlenbach (Gehrenbecke), Zufluss der Gehrenbecke (zur Elbsche), Nordrhein-Westfalen
 Erlenbach (Geithebach), Zufluss des Geithebachs, Nordrhein-Westfalen
 Erlenbach (Gersprenz), linker Zufluss der Gersprenz bei Münster im Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Erlenbach (Giessen), linker Zufluss des Giessen (Ill) im Elsass, Frankreich
 Erlenbach (Goldbach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Goldbachs (zum Bodensee) bei Goldbach, Stadt Überlingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Erlenbach (Grillabach), rechter Zufluss des Grillabachs bei Karlsbach, Gemeinde Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Erlenbach (Gruppenbach), rechter Zufluss des Gruppenbachs bei Landturm, Gemeinde Ilsfeld, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Erlenbach (Heder), Zufluss der Heder, Nordrhein-Westfalen
 Erlenbach (Hillersbach), linker Zufluss des Hillersbachs im Osten der Gemarkung von Eichelsachsen der Stadt Schotten im Vogelsbergkreis, Hessen
 Erlenbach (Hirtenbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Hirtenbachs (zur Kammel) bei Rettenbach, Landkreis Günzburg, Bayern; siehe Flusssystem der Mindel
 Erlenbach (Hochspeyerbach), linker Zufluss des Hochspeyerbachs bei Frankenstein im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Erlenbach (Hollbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Hollbachs oder Hohlbachs bis in Gruibingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Erlenbach (Jagst) – zwei Zuflüsse der Jagst, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Erlenbach (Jagst, Crailsheim), rechter Zufluss gegenüber dem Stöckenhof von Jagstheim, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall
 Erlenbach (Jagst, Bieringen), rechter Zufluss in Bieringen, Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis
 Erlenbach (Kahl), linker Zufluss der Kahl in Erlenbach, Gemeinde Blankenbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Erlenbach (Kerspe), Zufluss der Kerspe, Nordrhein-Westfalen
 Erlenbach (Kinzig), auch Harmersbach wie sein linker Oberlauf, rechter Zufluss der Kinzig bei Biberach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Erlenbach (Kirchderner Graben), Zufluss des Kirchderner Grabens, Nordrhein-Westfalen
 Erlenbach (Kocher), linker Zufluss des Kochers gegenüber Möglingen, Stadt Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Erlenbach (Kreck), linker Zufluss der Kreck bei Autenhausen, Stadt Sesslach, Landkreis Coburg, Bayern
 Erlenbach (Laufach), linker Zufluss der Laufach in der Gemeinde Laufach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Erlenbach (Lausbach), Zufluss des Lausbachs, Nordrhein-Westfalen
 Erlenbach (Lauter), linker Zufluss der Lauter oder Wieslauter bei Niederschlettenbach, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Erlenbach (Leimbach), linker Zufluss des Leimbachs (zum Oberrhein) zwischen Balzfeld und Horrenberg, beide in der Gemeinde Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Erlenbach, Oberlaufname des Lindenbachs, (zum Oberrhein) bis zum Grorother Hof im Stadtbezirk Frauenstein, kreisfreies Wiesbaden, Hessen
 Erlenbach, Oberlaufname des Linkenbachs (zur Aisch) bis nahe der Penleinsmühle, Gemeinde Illesheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Erlenbach (Main), linker Zufluss des Mains in Marktheidenfeld, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Erlenbach (Maß), linker Zufluss der Maß oder des Maßbachs vor Volkershausen, Markt Maßbach, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Erlenbach (Michelbach), linker Oberlauf des Michelbachs in der Gemeinde Fichtenberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Erlenbach (Michelsbach), linker Quellfluss des Michelsbachs bis Leimersheim im Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Erlenbach (Milz), linker Zufluss der Milz gegenüber Simmershausen,  Stadt Römhild, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Erlenbach (Mindel), rechter Zufluss der Mindel bei der Riedmühle, Gemeinde Dürrlauingen, Landkreis Günzburg, Bayern
 Erlenbach (Möhne), rechter Zufluss der Möhne bei Moosfelde im Stadtteil Neheim von Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Erlenbach, Oberlaufname des Nägeleinsbachs, linker Zufluss der Kürnach nach Estenfeld, Landkreis Würzburg, Bayern
 Erlenbach (Neckar) – drei Zuflüsse des Neckars in Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse des Neckars; flussabwärts:
 Erlenbach (Neckar, Neckarburg), rechter Zufluss bei der Neckarburg, Stadt Rottweil, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg  
 Erlenbach (Neckar, Altenburg), rechter Zufluss bei Altenburg, Stadt Reutlingen, Landkreis Reutlingen
 Erlenbach (Neckar, Hochhausen), linker Zufluss vor Hochhausen, Gemeinde Haßmersheim, Neckar-Odenwald-Kreis
 Erlenbach (Nidda), linker Zufluss der Nidda beim Stadtteil Massenheim von Bad Vilbel im Wetteraukreis, Hessen
 Erlenbach (Nidder), auch Büdesheimer Erlenbach, rechter Zufluss der Nidder im Ortsteil Büdesheim der Gemeinde Schöneck im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Erlenbach (Obere Argen), rechter Zufluss der Oberen Argen bei Hatzenweiler, Stadtteil Niederwangen, Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Erlenbach (Orschbach), linker Zufluss des Orschbachs beim Ortsteil Erlenbach von Hetzerath im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Erlenbach (Otterbach), linker Zufluss des Otterbachs bei Otterbach im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Erlenbach (Quirrenbach), linker Zufluss des Quirrenbachs beim Ortsteil Wülscheid des Stadtteils Aegidienberg von Bad Honnef,  Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Erlenbach (Rauhe Ebrach), rechter Zufluss der Rauhen Ebrach bei Theinheim, Gemeinde Rauhenebrach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Erlenbach (Reiche Ebrach), linker Zufluss der Reichen Ebrach vor Wingersdorf, Gemeinde Frensdorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Erlenbach (Rems), rechter Zufluss des Rems in Böbingen an der Rems, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Erlenbach (Riedbach), rechter Zufluss des hier Mühlbach genannten Riedbachs (zur Schutter, zur Kinzig) vor Niederschopfheim, Gemeinde Hohberg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg.
 Erlenbach (Roter Main), rechter Zufluss des Roten Mains bei Gößmannsreuth, Stadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Erlenbach (Sailaufbach), rechter Zufluss des Sailaufbachs (zur  Laufach) bei Sailauf, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Erlenbach (Sauerbach), rechter Zufluss des Sauerbachs in Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Erlenbach (Schlichem), rechter Zufluss der Schlichem vor der Brestneckermühle, Stadt Rosenfeld, Hohenzollernkreis, Baden-Württemberg
 Erlenbach (Schwalm), linker Zufluss der Schwalm beim Stadtteil Münch-Leusel von Alsfeld im Vogelsbergkreis, Hessen
 Erlenbach (Schwarzenlachenbach), rechter Zufluss des Schwarzenlachenbachs nach Sulzdorf, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Erlenbach (Sieg), Zufluss der Sieg (Fluss) in Eitorf, Nordrhein-Westfalen
 Erlenbach (Speyerbach), Hauptoberlauf des Speyerbachs im Pfälzerwald bis Speyerbrunn, Gemeinde Elmstein, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Erlenbach (Steina), rechter Zufluss der Steina (zur Wutach) bei Roggenbach, Stadtteil Wittlekofen, Stadt Bonndorf im Schwarzwald, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Erlenbach (Stelzenbach), rechter Oberlauf des Stelzenbachs (zur Zenn) in Unterulsenbach, Markt Wilhermsdorf, Landkreis Fürth, Bayern
 Erlenbach (Sulm), rechter Zufluss der Sulm in Erlenbach, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Erlenbach (Sulzbach), rechter Zufluss des Sulzbachs (zur Jagst bei der Ölmühle) unterm Kellerhof von Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Erlenbach (Tauber), rechter Zufluss der Tauber nach Igersheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Erlenbach (Thaler Bach), linker Zufluss des Thaler Baches, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Erlenbach (Ulsenbach), rechter Zufluss des Ulsenbachs (zur Zenn) in Unterulsenbach, Markt Wilhermsdorf, Landkreis Fürth, Bayern
 Erlenbach (Viehbach), Zufluss des Viehbach-Rietrather Bachs, Nordrhein-Westfalen
 Erlenbach (Volme), linker Zufluss der Volme bei Eckesey, kreisfreie Stadt Hagen, Nordrhein-Westfalen
 Erlenbach (Waldach), linker Zufluss der Waldach bei Bösenbach, Gemeinde Pfalzgrafenweiler, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg 
 Erlenbach (Weißer Landwehrgraben), Zufluss des Weißen Landwehrgrabens, Nordrhein-Westfalen
 Erlenbach (Werra), Zufluss der Werra in Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen
 Erlenbach (Wiesaz), rechter Zufluss der Wiesaz gegenüber der Pulvermühle von Dußlingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Erlenbach (Zipser Mühlbach), linker Zufluss des Zipser Mühlbachs in Zips, Stadt Pegnitz, Landkreis Bayreuth, Bayern

Erlenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Erlenbach (1868–1938), deutscher Chemiker und Industriemanager
 Erich Erlenbach (* 1939), deutscher Journalist
 Manina Ferreira-Erlenbach (1965–2019), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Michael Erlenbach (1902–1962), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Erlbach
 Erlebach (Begriffsklärung)
 Erlenbächle
 Erlengraben
 Erlenklinge
 Erlesbach